Ел Ребелде има више значења:

 Ел Ребелде (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ребелде (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребелде (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику